Mouléla steht für:

 ein Dorf in der Gemeinde Bambeye in Niger, siehe Mouléla (Bambeye)
 einen Weiler in der Gemeinde Barmou in Niger, siehe Moulléla (Barmou)
 einen Weiler in der Gemeinde Birni-N’Konni in Niger, siehe Mouléla (Birni-N’Konni)
 ein Dorf in der Gemeinde Doguérawa in Niger, siehe Mouléla (Doguérawa)
 ein historisches Stadtviertel von Keita in Niger, siehe Mouléla (Keita)
 ein Dorf in der Gemeinde Madaoua in Niger, siehe Moulléla (Madaoua)
 einen Weiler in der Gemeinde Matankari in Niger, siehe Toullaé Moulléla
 einen Weiler in der Gemeinde Sabon-Guida in Niger, siehe Mouléla (Sabon-Guida)

Siehe auch:
 Moulléla